La Grande-Côte peut désigner :

 La Grande-Côte, une section du littoral sénégalais située au nord de Dakar, entre la presqu'île du Cap-Vert et l'embouchure du fleuve Sénégal.
 La Grande-Côte, une section du littoral français, sur la côte de Beauté, au nord de Royan, entre Saint-Palais-sur-Mer et la baie de Bonne Anse.
 La Montée de la Grande-Côte, une rue de la ville de Lyon, en France.